Il toponimo Pădureni può riferirsi a diverse località della Romania:
Pădureni, comune del distretto di Timiș
Pădureni, comune del distretto di Vaslui
Pădureni, villaggio fuso alla città di Chișineu-Criș